Miejscowości w USA:
 Wolf Lake – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Muskegon
 Wolf Lake – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Becker
Gminy w USA:
 gmina Wolf Lake (ang. Wolf Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Becker
Jeziora w USA:
 Wolf Lake (Indiana/Illinois) – jezioro o powierzchni 3,3 km² wkraczające na obszar Hammond w stanie Indiana oraz Chicago stan Illinois 
Inne:
 Wolf Lake – serial telewizyjny produkcji kanadyjsko - amerykańskiej